Sus puede referirse a:
Sus, género de mamíferos artiodáctilos que incluye a los cerdos domésticos y los jabalíes.
 El nombre común de la planta Rhus coriaria.
 Sus, comuna del departamento de Pirineos Atlánticos, en Francia.
 Sus, aldea en Irán.
 El Sus, región bereber del sur de Marruecos.
 El río Sus del sur de Marruecos.

Además, SUS puede hacer referencia a:
Single Unix Specification (‘Especificación Única de Unix’), nombre colectivo de una familia de estándares para sistemas operativos que establecen los requisitos para que un sistema pueda llamarse Unix.
Sistema Único de Saúde (SUS), sistema público de atención médica en Brasil.
Interruptor unilateral de silicio (SUS, por las siglas del inglés Silicon Unilateral Switch), dispositivo semiconductor de electrónica de potencia.